Saint-Césaire puede hacer referencia a:

 Saint-Césaire, ciudad de la provincia de Quebec, Canadá.
 Saint-Césaire, población y comuna francesa, de la región de Poitou-Charentes, (Charente Marítimo).
 Saint-Césaire 1, fósil de neandertal.
 Parey-Saint-Césaire, población y comuna francesa de la región de Lorena, (Meurthe y Mosela).
 Saint-Césaire-de-Gauzignan''', población y comuna francesa de la región de Languedoc-Rosellón (departamento de Gard).